Fotboll vid panamerikanska spelen 1955 spelades i Mexico City, Mexiko under perioden 13-22 mars 1955. Fyra lag deltog, och Argentina försvarade sin titel.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen 1955
1955
Panamerikanska spelen
Panamerikanska spelen 1955